Esna Boyd e Jack Hawkes hanno battuto in finale Daphne Akhurst e Jack Willard 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Daphne Akhurst /  Jack Willard (finale)
 Esna Boyd /  Jack Hawkes (Campioni)
 Meryl O'Hara Wood /  Pat O'Hara Wood (semifinali)
 Sylvia Harper /  Gar Hone (semifinali)

 Marjorie Cox /  Rupert Wertheim (secondo turno)
 Kath Le Messurier /  Bob Schlesinger (quarti di finale)
 Vera Mathias /  Norman Peach (secondo turno)
 Dot Weston /  Ernest Rowe (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1926